O8 – sottoclasse della classificazione stellare